Mazure ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mazure (1914–1974), niederländischer Autor und Comiczeichner
 Jannis Pieter Mazure (1899–1990), niederländischer Politiker
 Sébastien Mazure (* 1979), französischer Fußballspieler